Některé z významů zkratky IDE:

Historické 
 Ide - Ídaia (též Ida) nymfa z řecké mytologie, dcera Melisseova; Ide a její sestře Adrásteji svěřila bohyně Rheia svého nejmladšího syna Dia, aby ho spolu s Kurety vychovávaly a zachránily před jeho otcem Kronem. 
 Ide - středisko kultu Kybelé, Velké matky bohů, v severní Malé Asii.

Firmy 
 Injection Directe Essence - marketingové označení automobilky Reanult 
 International Divecompressors Engineering - německá firma

Informatika 
   - obchodní název pro rozhraní Advanced Technology Attachment (ATA) pevných disků počítačů
   - zkratka pro vývojové prostředí